Высшая лига 2003 годов () — 83-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2003
Ирландия
2003 год в Ирландии
Спорт в Великобритании в 2003 году